podgrađe (suburbium), dio grada u srednjem vijeku koji se nalazio izvan gradskih zidina

Hrvatska:
 Podgrađe (Benkovac), gradsko naselje Benkovca
 Podgrađe (Marija Bistrica), naselje u općini Marija Bistrica
 Podgrađe (Nijemci), naselje u općini Nijemci
 Podgrađe (Omiš), gradsko naselje Omiša
 Podgrađe Podokićko, gradsko naselje Samobora

BiH:
 Podgrađe (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foča-Ustikolina
 Podgrađe (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Podgrađe (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje